Amy puede referirse a:

 Amy Lee, vocalista de la banda Evanescence; y poseedora de una voz de rango de mezzosoprano lírica de 4,5 octavas.
 (3375) Amy, un asteroide del cinturón principal.
 Amy, comuna francesa del departamento de Oise.
 Amy Wong, personaje ficticio de la serie animada de televisión Futurama.
 Amy Rose, personaje de la saga de videojuegos Sonic.
 Amy Winehouse, cantante y compositora británica de jazz y soul.
 Amy Gutiérrez, cantante, actriz y bailarina peruana.
 Amy, la niña de la mochila azul, la telenovela mexicana de Televisa.
 Amy Adams, actriz estadounidense.
 Amy Morrison, actriz neozelandesa protagonista de La Tribu.